Фредди:
 Фредди — кот, «мэр» и талисман города Шарон, Висконсин, США.
 Фредди Крюгер — вымышленный маньяк-убийца, главный отрицательный персонаж киносериала ужасов «Кошмар на улице Вязов».
 Фредди, Марина Фёдоровна (Шаляпина; 1912—2009) — первая Мисс Россия и итальянская актриса, дочь Ф. И. Шаляпина.
 Фредди (Габор Альфред Фехервари; род. 1990) — венгерский певец.

См. также